Джеймс Смит:
 Смит, Джеймс (1645—1731) — шотландский архитектор, один из основателей палладианской архитектуры.
 Смит, Джеймс (1844—1876) — шотландский футболист.
 Смит, Джеймс (род. 1953) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.
 Смит, Джеймс (род. 1985) — английский футболист.
 Смит, Джеймс Леонард Брирли (известный как Дж. Л. Б. Смит; 1897—1968) — южноафриканский ихтиолог, химик и профессор Университета Родса.
 Смит, Джеймс Скивринг (1825—1892) — шестой президент Либерии.
 Смит, Джеймс Эдвард (1759—1828) — английский ботаник, основатель Лондонского Линнеевского общества.
 Смит, Джеймс (1775–1839) – британский поэт-пародист.
  (род. 1948) — английский актёр